Smolnik se poate referi la:
 Smolnik, sat în Bulgaria
 Smolník, sat în Slovacia
 Smolnik, sat în Comuna Ruše, Slovenia
 Smolnik, sat în Comuna Dobrova-Polhov Gradec, Slovenia
 Smolnik, sat în Voievodatul Silezia Inferioară, Polonia
 Smolnik, sat în powiatul Bieszczady, Voievodatul Subcarpatia, Polonia
 Smolnik, sat în powiatul Sanok, Voievodatul Subcarpatia, Polonia
 Smolnik, sat în Voievodatul Polonia Mare, Polonia
 Smolnik, sat în Voievodatul Varmia și Mazuria, Polonia
 Smolnik, sat în Voievodatul Cuiavia și Pomerania, Polonia